Mulungu – divinità africana
Mulungu (Ceará) – municipio dello stato brasiliano del Ceará
Mulungu (Paraíba) – municipio dello stato brasiliano del Paraíba
Mulungu do Morro – municipio dello stato brasiliano di Bahia
Mulungu (Repubblica Democratica del Congo) – località della Repubblica Democratica del Congo